Duffield (Derbyshire), een plaats in het Engelse graafschap Derbyshire
 Duffield (Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat Virginia